Il nome Erich Neumann si riferisce a diversi personaggi illustri di origine tedesca:

 Erich Neumann (1905-1960) psicologo e psicanalista tedesco.
 Erich Neumann (1892-1948) uomo politico nazista.